Eslovènia és Nostra (del seu nom en eslovè Slovenija Je Naša), partit polític d'Eslovènia
 Treball més curt (del seu nom en anglès Shortest Job Next), mètode planificador de tasques per a un procés informàtic
 SJN també és el codi IATA de l'Aeroport Industrial de St. Johns, aeroport de St. Johns (Arizona), als Estats Units
 Sjn també és l'abreviatura de la sanjuanita, mineral de la classe dels fosfats
 sjn també és el codi ISO 639-3 del síndarin, llengua èlfica fictícia creada per J. R. R. Tolkien